Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Anthyllis cytisoides
 el nombre común de la planta Cleonia lusitanica